Городоцька міська громада:
 Городоцька міська громада — громада у Хмельницькій області
 Городоцька міська громада — громада у Львівській області